Pożarewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Pożarewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim